76-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 76-й меридиан восточной долготы
 76-й меридиан западной долготы

См. также 
 76-я параллель северной широты
 76-я параллель южной широты